

Niemcy 
1 gmina:
 Breese – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz

Stany Zjednoczone 
1 miasto:
 Breese – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton

1 gmina:
 Breese (ang. Breese Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton